Venom může být:
 Jed (film, 1981) (v originále Venom) – britský film režiséra Pierse Haggarda z roku 1981
 Venom (film, 2005) – americký film režiséra Jima Gillespie z roku 2005
 Venom (film, 2018) – americký film režiséra Rubena Fleischera z roku 2018
 Venom 2 – americký film režiséra Andyho Serkise z roku 2020
 Venom (hudební skupina) – britská metalová skupina
 Venom (album) – album americké skupiny The Awesome Snakes z roku 2006
 Venom (komiks) – postava z komiksových příběhů vydavatelství Marvel Comics
 Bell UH-1Y Venom – americký vojenský víceúčelový vrtulník
 de Havilland Venom – britský proudový stíhací letoun
 de Havilland Sea Venom – jeho navalizovaná verze